Lista światów Ekumeny – lista zamieszkałych planet, na których dzieje się akcja powieści z cyklu Ekumeny Ursuli K. Le Guin. Zgodnie z informacjami zawartymi w książkach i powieściach, zostały skolonizowane przez mieszkańców Hain. Haińczycy prawdopodobnie modyfikowali genetycznie ludzi, aby uczynić ich zdolnymi do zamieszkania na nowych planetach lub w ramach eksperymentów społecznych. Niektóre planety mogły być kolonizowane więcej niż raz.

Światy opisane w osobnych powieściach

Ahtshe 
Planeta zamieszkana przez rasę ludzką w powieści Słowo „las” znaczy „świat”. Większość jej obszaru pokrywa wszechocean, jedynie na północnej półkuli znajdują się archipelagi mniejszych i większych wysp pokrytych ciągłym, gęstym lasem. 

Zostaje skolonizowana przez ziemian w okresie tuż przed powstaniem Ligi Wszystkich Światów. Prowadzą na niej rabunkową gospodarkę, wykorzystując miejscową rasę niewielkich, włochatych humanoidów w charakterze niewolników. Bestialskie traktowanie doprowadza do rebelii Ahsthenian i otwartej wojny z kolonistami. Dopiero zawiązanie Ligi, pojawienie się emisariuszy z Hain i Tau Ceti, oraz wynalazek ansibla zmieniają położenie tubylców, doprowadzając do porzucenia planów kolonizacji i izolacji kulturowej i gospodarczej planety.

Miejscowe humanoidy to rasa pochodzenia ludzkiego, prawdopodobnie zmieniona genetycznie przez Haińczyków. Są niewielkiego wzrostu i pokryci są futrem. Słowa „las” i „świat” są w ich języku tożsame – Ahtsheanie są ludem lasu, żyjącym w harmonii z przyrodą. Mężczyźni potrafią funkcjonować w „świecie snu”, który przypomina czas snu Aborygenów. Nowe doświadczenia i umiejętności są poprzez „śniących” przekazywane reszcie społeczności.

Aka 
Planeta zamieszkana przez rasę ludzką w powieści Opowiadanie świata. 

Aka po pierwszym kontakcie z cywilizacjami Ekumeny została pozostawiona sama sobie. Niemniej ziarno, posiane przez gości, zakiełkowało: Akanie postanowili za wszelką cenę dogonić przybyszów z kosmosu. Wymyślono ideę Marszu Do Gwiazd, który zakładał porzucenie starej, kontemplacyjnej cywilizacji i budowę nowej – zaawansowanej technologicznie. Proces się powiódł, ale ceną była utrata tożsamości. Po wielu latach na Akę wracają przedstawiciele Ekumeny, by poszukać resztek starej, zakazanej kultury. 

Cywilizacja Aki w dużym stopniu przypomina Chiny z drugiej połowy XX wieku. Stara kultura akańska podobna jest do buddyzmu i taoizmu, a Marsz Do Gwiazd to odbicie polityki wielkiego skoku i rewolucji kulturalnej.

Anarres 
Planeta z powieści Wydziedziczeni Ursuli Le Guin; mniejsza z bliźniaczych planet w układzie Tau Ceti.

Jest to świat o przewadze lądów, posiadający jedynie dwa duże morza. Ma klimat suchy, jałowe pustynie pokrywają większość obszarów wewnątrz lądów. Bogata w surowce naturalne, głównie w metale ciężkie.

Anarres została skolonizowana w pierwszym okresie osadnictwa ludzkiego, trwało to jednak krótko - większość osadników osiedliła się na żyznej, większej, posiadającej bardziej sprzyjające warunki Urras. Planeta została ponownie zasiedlona przez dużą grupę separatystów-rewolucjonistów, wyznawców Odonianizmu - filozofii przypominającej anarchizm, stworzonej przez Laię Odo. Na mocy umowy z rządami Urras rewolucjoniści dostali mniejszą z planet na własność.

Społeczeństwo Anarres żyje w egalitarnym, utopijnym ustroju oscylującym między anarchizmem a socjalizmem. Rozproszone skupiska ludzkie zarządzane są przez komitety rewolucyjne, jedynie w Abbenay, stolicy planety, znajduje się kilka centralnych urzędów / organizacji. Tam też znajduje się jedyny port kosmiczny, wykorzystywany do handlu z Urrasyjczykami.

Gethen 
Zamieszkana planeta z powieści Lewa ręka ciemności. Charakteryzuje się nadzwyczaj ostrym, zimnym klimatem, dlatego przez inne społeczności Ekumeny bywa określona mianem Zimy. Ludzie są jedynym dużym zwierzęciem, zdolnym do przeżycia w tym klimacie.

Dzieli się na półkulę lądową, której tereny zajmuje królestwo Karhid i parademokratyczna Wspólnota Orgoreynu, o ustroju przypominającym państwo totalitarne oraz półkulę morską, gdzie znajdują się Perunter, Sith i Archipelag.

Gethen zamieszkują ludzka rasa hermafrodytów, przez większość czasu pozostających bezpłciowymi, jedynie w okresie godowym, tzw. kemmerze ujawniających drugorzędowe cechy płciowe i sprzyjającym prokreacji. Istnieje teoria, że Getheńczycy są wynikiem eksperymentu prowadzonego w zamierzchłej przeszłości przez Hainów.

Pierwszym mobilem Ekumeny na Gethen był Genly Ai, który prowadził najpierw rozmowy z Karhidyjczykami, a następnie z Orgotami.

Rokanan 
W powieści Świat Rocannona, planeta w układzie Fomalhaut II, zamieszkana przez rasę ludzką. Mieszkańcami są trzy gatunki inteligentnych humanoidów – Gdemiar – posługująca się technologią rasa górników; Fiia – „leśni ludzie” tworzący telepatycznie połączone małe społeczności oraz Liuar – podzielona na dwie pseudorasy rycerska kultura o strukturze feudalnej.

Nazwa świata pochodzi od nazwiska Rocannona, terrańskiego ksenoetnografa, który badał tę planetę i jej ludy, osiedlając się wśród Liuarów. W czasie gdy Rocannon przebywał na planecie, stała się ona bazą wypadową dla zwalczających Ligę Wszystkich Światów buntowników z Faradaya. Jego interwencja doprowadziła do zagłady powstańczych oddziałów i ocalenia planety i jej mieszkańców. Na jego cześć świat został nazwany Rokananem, gdyż tak jego nazwisko wymawiali mieszkańcy planety.

Na planecie Rokanan inni członkowie Ligi poznali dar telepatii.

Urras 
Planeta z powieści Wydziedziczeni; większa z bliźniaczych planet w układzie Tau Ceti.

Jest to duży, zróżnicowany geograficznie świat o przewadze oceanów. Obszar lądów podzielony jest pomiędzy kilka dużych i średnich państw. Lądy bogate są w zróżnicowaną faunę i florę.

Planeta Urras stała się głównym ośrodkiem kolonizacji Tau Ceti ze względu na dużo bardziej sprzyjające warunki od swojej młodszej siostry. Podzielona została między silne związki polityczne o strukturze państwowej. Dominującym ustrojem jest kapitalizm, a społeczeństwo ma strukturę podobną do kastowej. Rządy urrasyjskie czerpią ogromne korzyści z handlu z Anarres, korzystając z bogatych tam złóż surowców, wymieniając je na produkty specjalistyczne.

Urras jest pierwszą planetą ceteńską, na której pojawiają się ambasadorzy z Hain i Ziemi.

Werel 
Planeta pojawiająca się w książce Cztery drogi ku przebaczeniu oraz opowiadaniu Dawna Muzyka i niewolnica. W starożytności została skolonizowana przez ludzi z Hain. Najprawdopodobniej nie występowały na niej endemiczne gatunki zwierząt – wszystkie istoty przywieziono z Hain, podobnie jak część gatunków roślin. Została zdominowana przez Voe Deo – rzutką, agresywną czarnoskórą rasę, która zdominowała ludzi z północy o jaśniejsze skórze. Voe Deo rozwinęli społeczeństwo kapitalistyczne, oparte na niewolnictwie, które przetrwało ok. 3000 lat. Wymienione wyżej utwory literackie opowiadają o upadku tego społeczeństwa.

Nie powinna być mylona z planetą o tej samej nazwie pojawiającą się w powieściach Planeta wygnania i Miasto złudzeń tej samej autorki. Zdublowanie nazwy, jak przyznaje sama Le Guin we wstępie do zbioru Urodziny świata było omyłkowe.

Werel (Alterra) 
W powieści Planeta wygnania, planeta zamieszkana przez rasę ludzką – potomków pierwszych osadników Ligi Wszystkich Światów, którzy w miarę upływu czasu utracili kontakt ze swoim światem macierzystym, popadli we wtórne zacofanie technologiczne (spowodowane embargiem kulturowym) i zaczęli krzyżować się z lokalnym gatunkiem inteligentnym. Istnieje podejrzenie, że Haińczycy skolonizowali planetę dwukrotnie, w dużym odstępie czasu.

Nazywana czasem Alterrą, krąży wokół Gammy Smoka. Nie należy ją mylić z planetą Werel, która występuje w opowiadaniach z tomu Cztery drogi ku przebaczeniu oraz opowiadaniu Dawna Muzyka i niewolnica.

Czas obiegu Werel wokół swojej gwiazdy to ok. 60 ziemskich lat, co wpływa znacząco na bieg ludzkiego życia na planecie, charakteryzującej się dość surowym klimatem.

Werel jest wspomniana w późniejszej powieści Miasto złudzeń, jako miejsce skąd przybywa główny bohater, Ramarren. Jest to prawdopodobnie jedyny ośrodek ludzki, który przetrwał wojnę z obcą rasą Shinga, będącą przyczyną upadku Ligi. Ludzie, którzy przetrwali surowe warunki Werel zaczynają odzyskiwać dawną potęgę, czego najlepszym dowodem jest wysłanie statku kosmicznego w poszukiwaniu innych ocalałych kolonii. Shinga próbują wydobyć od Ramarrena koordynaty planety, by ją zniszczyć, ale na szczęście udaje mu się zbiec. Po okresie rozłąki ze światami macierzystymi i technologicznego uwstecznienia Werelianie wysyłają ponownie poselstwo na Ziemię. Należy sądzić, że te wydarzenia były początkiem drogi do odbudowy porozumienia między społecznościami ludzkimi i budowy Ekumeny.

Inne światy 
Oprócz światów pojawiających się w powieściach, w uniwersum znajduje się wiele innych planet. Najważniejsze z nich to:

 Eleven-Soro – opisany w opowiadaniu Samotność (zbiór Urodziny świata) świat po upadku cywilizacji technologicznej.
 Faraday – „młoda” planeta Ligi, wspomniana w powieści Świat Rocannona jako miejsce, gdzie zaczęła się rebelia.
 Ganam (Takla) – przedstawiona w opowiadaniu Dancing to Ganam najdalsza i najbardziej odizolowana z planet skolonizowanych przez Hain
 Hain - wspominana w wielu powieściach i opowiadaniach macierzysta planeta ludzi, której mieszkańcy rozpoczęli kolonizację kosmosu, a następnie dwukrotnie tworzyli międzyplanetarne społeczności: Ligę wszystkich Światów i Ekumenę.
 Nowa Południowa Georgia – wspomniana w powieści Świat Rocannona baza Ligi na Obszar Galaktyczny 8
 O – bliska Hain planeta, opisana w opowiadaniach ze zbiorów Urodziny świata i Fisherman of the Inland Sea. Charakteryzuje się m.in. niezwykłymi, czteroosobowymi związkami partnerskimi.
 Seggri – planeta opisana w Kwestia Seggri (zbiór Urodziny świata) charakteryzująca się ekstremalną segregacją i liczebną dysharmonią płciową

Pozostałe planety, wspomniane jedynie w opowiadaniach i powieściach, ale nie odgrywające kluczowej roli, to Beldene, Chiffewar, Cime, Ensbo, Four-Taurus, Gao, Gde, Huthu, Kapetyn, Kheakh, Orint, Ollul, Prestno, S, Sheashel Haven, Ve i Uttermosts.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne
 Spis części światów wywodzących się od Hainu, z oficjalnej strony Ursuli K. Le Guin

Ekumena
Fikcyjne planety